Jaross Béla (1877–1959) római katolikus plébános, pápai prelátus
 Jaross Béla (1884–1918) katona, pártmunkás, internacionalista